Соревнования в плавании на 200 метров брассом (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 31 июля по 1 августа в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
1 августе 2012, в 19:30 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012